Келарево — название населённых пунктов:

Россия 
 Келарево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Келарево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.